Diese Liste der Abgeordneten zum Burgenländischen Landtag listet alle Mitglieder des Burgenländischen Landtags in der I. Gesetzgebungsperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode wurde am 15. Juli 1922 mit der Angelobung der Abgeordneten und der Wahl des Präsidiums eröffnet und endete nach 25 Sitzungen am 23. November 1923 mit der Angelobung des Landtags der II. Gesetzgebungsperiode. Nach der Landtagswahl am 18. Juni 1922 entfielen 13 von 33 Mandaten auf die Sozialdemokratische Partei (SdP), 10 auf die Christlich Soziale Partei (CSP), 6 auf die Deutschösterreichische Bauernpartei (Landbund, LdB) und 4 Mandate die Großdeutsche Volkspartei (GdP).

Dem Präsidium saß als 1. Landtagspräsident der GdP-Abgeordnete Josef Fischl vor. Ebenfalls über die ganzen Periode waren der 2. Landtagspräsident Rudolf Burgmann (CSP) und der 3. Landtagspräsident Josef Wagast (SdP) im Amt. Die Funktion des Schriftführers übten Rosalie Zull und Michael Gangl aus, Ordner waren Franz Bauer und Ignaz Till.

Literatur 
 Johann Kriegler: Politisches Handbuch des Burgenlandes. Band 1: (1921–1938). Rötzer, Eisenstadt 1972.

01
22, Burgenland